Giovanni Francesco Morosini (1537–1596) – włoski kardynał, biskup Brescii w latach 1585–1596.
 Giovanni Francesco Morosini (1604–1678) – włoski duchowny, patriarcha Wenecji w latach 1644–1678.